Александр Демидович:
 Демидович, Александр Владимирович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Демидович, Александр Филиппович (1897—1965) — советский учёный агроном-растениевод, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.